18-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 141,3 километра состоялась 16 сентября 1951 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Хуго Коблет.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1951 на FirstCycling
 
 
  

1951 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1951 году
Сентябрь 1951 года